Die Abkürzung NECP bedeutet:

 National Cholesterol Education Program, „Nationales Cholesterin-Bildungsprogramm“
 National Energy & Climate Plan, „Nationaler Energie- und Klimaplan“ (der EU-Staaten), siehe Verordnung (EU) 2018/1999 (Governance-Verordnung)#Integrierte Nationale Energie- und Klimapläne

Abkürzung